A coruja-mascarada-menor (Tyto sororcula) é uma espécie de ave strigiformes da família Tytonidae.

É endémica da Indonésia.

Referências 
  BirdLife International 2004. Tyto sororcula. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 24 de Julho de 2007.

Aves da Indonésia
Tyto
Aves descritas em 1883